Bagnaia ima više značenja:
 Bagnaia, Arezzo
 Bagnaia, Livorno
 Bagnaia, Perugia
 Bagnaia, Siena